Юлий Цезар (Iulius Caesar) e име на клон Цезар на фамилията Юлии.

През Римската република:

 Нумерий Юлий Цезар, сенатор през 3 век пр.н.е.
 Луций Юлий Цезар I, син на предния, сенатор през 3 век пр.н.е.
 Луций Юлий Цезар II, син на предния, сенатор през 2 век пр.н.е.
 Гай Юлий Цезар Страбон Вописк, син на предния, сенатор през 1 век пр.н.е.
 Луций Юлий Цезар III, консул 90 пр.н.е., цензор 89 пр.н.е.
 Луций Юлий Цезар IV, син на предния, консул 64 пр.н.е.
 Луций Юлий Цезар V, син на предния, сенатор, проквестор 1 век пр.н.е.
 Секст Юлий Цезар I, далечен чичо на предния, сенатор и военен трибун през 2 век пр.н.е. при Луций Емилий Павел Македоник и управител на Лигурия
 Секст Юлий Цезар II, син на предния, консул 157 пр.н.е.
 Гай Юлий Цезар I, претор 166 пр.н.е.
 Гай Юлий Цезар II, син на предния, сенатор 2 век пр.н.е., женен за Марция, дъщеря на консул Квинт Марций Рекс. Баща на Гай Юлий Цезар Страбон, Секст Юлий Цезар, Юлия Цезарис, съпруга на Гай Марий и Юлила, жена на Сула
 Юлия Цезарис, дъщеря на предния, съпруга на Гай Марий
 Юлия Цезарис, Юлила, сестра на предния, жена на Сула
 Секст Юлий Цезар III, брат на предния, консул през 91 пр.н.е.
 Секст Юлий Цезар (фламин) flammen quirinalis (sacerdot) 57 пр.н.е., син на консула от 91 пр.н.е.
 Секст Юлий Цезар IV, син на предния, квестор през 48 пр.н.е. братовчед и много добър приятел на Юлий Цезар
 Гай Юлий Цезар Страбон Старши III, чичо на предния, претор 92 пр.н.е., баща на Юлий Цезар
 Гай Юлий Цезар IV, Юлий Цезар, син на предния, консул 59, 48, 46, 45 и 44 пр.н.е. и диктатор 48 – 44 пр.н.е.

През Римската империя:

 Гай Юлий Цезар Октавиан, Август, осиновява Юлий Цезар, първият император 27 пр.н.е. - 14 г.
 Гай Юлий Цезар Випсаниан, син на Марк Випсаний Агрипа и Юлия, осиновен от Август
 Луций Юлий Цезар Випсаниан, син на Марк Випсаний Агрипа и осиновен от Август
 Тиберий Юлий Цезар, Тиберий, осиновен от Август, император 14 - 37 г.
 Нерон Клавдий Друз, Друз, осиновен от Август, генерал
 Тиберий Клавдий Друз, Клавдий, император 41 - 54 г.
 Нерон Клавдий Цезар Друз Германик, Нерон, осиновен от горния, император 54 - 68 г.
 Юлий Цезар Германик, Германик
 Гай Юлий Цезар Германик, Калигула, син на предния, император 37 - 41 г.

Източници

Вижте също 
 Юлии Цезари